

Musica 
 Bad Moon Rising – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Bad Moon Rising – singolo dei Creedence Clearwater Revival del 1969, dall'album Green River
 Bad Moon Rising – album dei Sonic Youth del 1985
 Bad Moon Rising – album dei Bad Moon Rising del 1991
 Bad Moon Rising: The Best of Creedence Clearwater Revival – raccolta dei Creedence Clearwater Revival del 2003

Televisione 
 La luna cattiva (Bad Moon Rising) – episodio della prima stagione di H2O: Just Add Water
 Il bandolo della matassa (Bad Moon Rising) – episodio della seconda stagione di The West Wing
 La luna storta (Bad Moon Rising) – episodio della quarta stagione di Tutti amano Raymond